Simaika é um sobrenome egípcio que provêm do copta:
Marcus Simaika
Farid Simaika
Simaika Mikaele

Sobrenomes
Desambiguação